Аладди́н:
 Аладдин — сказка из цикла «Тысяча и одна ночь» и имя её главного героя.

Студия Диснея 
 «Аладдин» — медиафраншиза компании Уолта Диснея.
 Аладдин — протагонист диснеевской медиафраншизы.

Фильмы и мультфильмы
 «Аладдин» — полнометражный мультфильм, лауреат двух премий «Оскар» и премии «Грэмми» (США, 1992).
 «Аладдин» — саундтрек композитора Алана Менкена к одноимённому мультфильму (1992).
 «Возвращение Джафара» — полнометражный мультфильм (США, 1994).
 «Аладдин» — мультипликационный сериал (США, 1994—1995).
 «Аладдин и король разбойников» — полнометражный мультфильм (США, 1996).
 «Аладдин» — игровая экранизация мультфильма 1992 года (США, 2019).
 «Аладдин» — саундтрек к одноимённому фильму (США, 2019).

Видеоигры 

 Disney’s Aladdin (Capcom) — платформер с боковой прокруткой для Super Nintendo Entertainment System (США, 1993).
 Disney’s Aladdin (Virgin Interactive) — платформер с боковой прокруткой для Sega Genesis (США, 1993).
  — компьютерная игра для Game Gear и Master System (США, 1994).
 Disney’s Aladdin in Nasira’s Revenge — аркада компании Argonaut Games (США, 2000).
 «Аладдин. Волшебные шахматы» — шахматная компьютерная игра компании Red Mile Entertainment (США, 2004).
 Aladdin’s Magic Carpet Racing — гоночная игра компании Sarbakan (США, 2006).

Мюзиклы 
  — шоу в бродвейском стиле (США, 2003—2016).
 «Аладдин» — бродвейский мюзикл композитора Алана Менкена на основе мультфильма 1992 года (2011).

Фильмы 
 «Аладдин и волшебная лампа» — немой фильм Д. А. Смита, самая ранняя экранизация сказки (Великобритания, 1899).
 «Аладдин и волшебная лампа» — немой фильм Альберта Капеллани («Братья Пате», Франция, 1906).
 Aladdin's Other Lamp — немой фильм Джона Х. Коллинза (США, 1917).
 «Аладдин и его чудесная лампа» — мультфильм из серии о приключениях моряка Попая (США, 1939).
 «» — фильм режиссёра Лью Ландерса (США, 1952).
 «» — фильм (Индия, 1952).
 «» — фильм (Индия, 1957).
 «» — телевизионный мюзикл Коула Портера (США, 1958).
 «» — комедийный фильм-сказка (Италия, Франция, США, 1961).
 «Волшебная лампа Аладдина» — фильм-сказка Бориса Рыцарева (СССР, 1966).
 Senya Ichiya Monogatari — аниме для взрослых (Япония, 1969).
 «» — полнометражный мультфильм (Франция, 1970).
 «» — фильм (Индия, 1978)
 «» — фильм (Индия, 1979).
 «Новый Аладдин» — короткометражный мультфильм (СССР, 1979).
 «» — аниме (Япония, 1982).
 «Аладдин и его волшебная лампа» — телефильм Тима Бёртона (США, 1986).
 «» — кинокомедия Бруно Корбуччи (Италия, 1986).
 «Аладдин» — полнометражный мультфильм (США, Япония, 1992).
 «» — мультфильм (Индия, 2003).
 «» — телевизионный сериал (Индия, 2007—2009).
 «» — комедийный фильм-фэнтези (Индия, 2009).
 «Новые приключения Аладдина» — кинокомедия (Франция, 2015).
 «Приключения Аладдина» — кинокомедия (Франция, 2018).
 «» — телевизионный сериал (Индия, 2018—2021).

Искусство и культура 
Произведения
 «Аладдин» — пьеса датского поэта Адама Эленшлегера (1805).
 «Аладдин» — премьерная постановка пьесы в Королевском театре (Копенгаген, 1839).
 «» — партитура Карла Нильсена, написанная к пьесе «Аладдин» (1918—1919).
 «Аладдин, или Волшебная лампа» — опера-феерия Николя Изуара и  (Париж, театр Ле Пелетье, ).
 «Аладдин и волшебная лампа» — опера Курта Аттерберга (1941).
 «Аладдин и волшебная лампа» — балет Б. В. Савельева на либретто А. Г. Хандамировой (1956).
 «Аладдин и волшебная лампа» — опера Нино Рота (1968).
 «» — мюзикл Сэнди Уилсона (Лондон, 1979).
Театры
  — исторический театр в Коко (штат Флорида).
  — театр на юго-востоке Портленда (штат Орегон).
 Театр «Аладдин» — театральная труппа-театр в Узбекистане.
  (ранее был известен под названием «Театр исполнительских искусств „Аладдин“») — аудитория среднего размера в казино-отеле «Планета Голливуд».
  — ночной клуб в Бремене.
Альбомы
  — альбом Клиффа Ричарда и The Shadows (1964).
 Aladdin Sane — альбом Дэвида Боуи (1973).

Бизнес и компании 
 «» — электронная система по управлению инвестициями BlackRock.
 «» — бренд контейнеров для еды и напитков.
  — компания, продававшая комплектные дома.
  — производители термосов и ланч-боксов.
  — компания по разработке программного обеспечения.
  — издательство детских книг, принадлежащих Simon & Schuster.
  — звукозаписывающая компания и лейбл.
  (основана в 1988 году как Aladdin Systems) — компания по разработке программного обеспечения.
 «» — ранее существовавшие отель и казино в городе Парадайс, штат Невада.
 «» (носило название «Аладдин» в 2000—2007 годах) — современное казино-отель.

Наука и технологии 
 Aladdin Deck Enhancer — модульная система картриджей.
  — интерактивное программное обеспечение.
 Aladin — немецкий миниатюрный беспилотный летательный аппарат.

Топонимы 
 Аладдин — ударный кратер на поверхности Энцелада.
 Аладин — село в Зангеланском районе Азербайджана.
  — село в Иране.
  — небольшая деревня в штате Вайоминг (США).
  — некорпоративное сообщество в штате Флорида (США).

Другое 
 Аладдин — мужское имя.
  — арабский жеребец-чемпион.
  — межкультурный проект ЮНЕСКО по противодействию отрицания Холокоста.

См. также 
  (значения)
 Аладин — белок, кодируемый у человека геном AAAS.
 Аладин, или Амлодипин — гипотензивное лекарственное средство.